Нижче наведено список штандартів голів держав світу. Часто штандартом голови держави є державний прапор або прапор із національними кольорами, на який накладений державний герб або герб голови держави. Деякі голови держав мають окремий штандарт для позначення цього голови держави як головнокомандувача збройними силами, як наприклад президенти Туреччини, Азербайджану чи Нігерії. Також в деяких голів держав є окремі сухопутний та морський штандарти, як наприклад в президентів Чорногорії, Ізраїлю чи Мексики. Кожен президент Франції, Шрі-Ланки і Кенії, а також кожен монарх Великої Британії мають свій особистий штандарт. Після вступу на посаду нового голови держави в цих країнах, для нього створюється новий особистий штандарт.

Президенти

Європа

Азія

Північна Америка

Південна Америка

Африка

Океанія

Країни з обмеженим визнанням

Країни, які вже не існують

Монархи

Королівські штандарти країн Співдружності

Генерал-губернатори

Штандарти Генерал-губернаторів країн Співдружності

Штандарти Генерал-губернаторів колоній Королівства Нідерландів

Див. також 

Державні символи за країною
Правителі
Прапори